„Нинджаго: Майсторите на Спинджицу“ (известно като Нинджаго) е американско-датска екшън комедия, която разказва приключенията на шест нинджи: Кай, Коул,Зейн, Джей и Лойд(от сезон 2), и Ния (от сезон 5).Всеки сезон е пълен със история,екшън,драма,трудности и страхотни ефекти.

Преглед 
Шоуто се развива в измислен свят на Нинджаго, място вдъхновено от източноазиатските митове и култура.Земята е разделена между Нинджаго и Тъмния остров, където Върховния лорд рано пребивавал и разполагал с подземен свят като форма на злото.

Герои 
 Кай (озвучава се от Винсънт Тонг) – Елементен майстор на Огъня и червената нинджа и големият брат на Ния.Той е назначен от учителя Ву и е трениран, за да стане Нинджа заедно с Коул, Джей и Зейн. Той и Ния работили в магазина на липсващите им родители, докато не се появил Самукай с армия от скелети. С помощта на мъдрия учител Ву, Кай научил Спинджицу и се запознал със неговите нови съотборници.

 Коул (озвучава се от Кърби Мороу) – Елементен майстор на Земята и черната нинджа, който бил избран да защити Зелената Нинджа заедно с още трима други съюзници. Той бил доведен от Ву да стане Нинджа заедно с Кай,Зейн и Джей,. През времето те станали близки приятели и се били срещу змиите и по-късно Каменната армия. След като Лойд побеждава Върховния Лорд,баща му се освобождава от злото и мир настъпва отново в нинджаго,но след като Пайтор се завръща има цел да помогне на Върховния Лорд да стане Златния Господар и командващ армията на Ниндроидите. По това време Джей и Коул се бият за сърцето на Ния. Конфликтът свършва, когато Зейн пожертва себе си да победи Върховния Лорд веднъж и завинаги. В пети сезон той и нинджите отиват да вземат свитъка от къщата на Сенсей Янг, за да научат Еърджицу, обаче Коул не успява да излезе навреме и се превръща в призрак, но в Деня На Напусналите(Day of the Departed) той иска да си отмъсти на Сенсей Янг заради превръщането му в призрак и той го побеждава със своите могъщи сили. Във финала сенсей Янг отваря измерение и хвърля Коул в него като изчезва за миг, всички Нинджи се разтройват заради загубата на Коул, но не случайно му чуват гласа и се оказва, че Коул отново се е превърнал в човек (т.е. той не е призрак повече). Историята завършва като има празненство за тях.

 Джей Уолкър (озвучава се от Майкъл Адамтуейт) – Елементен майстор на Светкавиците и синята нинджа. Той бил назначен от учителя Ву да тренира, за да стане Нинджа заедно с Коул, Кай,и Зейн.Присъединява се в групата и нинджите защитавали гражданите то змиите и други противници. Джей бил също така първата Нинджа за майстор по Спинджицу и втори за отключването на неговия Истински Потенциал. Както така и гаджето на Ния.

 Зейн (озвучава се от Брет Милър) – Елементен майстор на Леда и титаниевата нинджа (предишно бялата нинджа) като първия Ниндроид.След смъртта на баща си и със изгубени спомени е бил нает от Ву в обучение да стане Нинджа заедно с Коул,Кай и Джей. Първия му тест бил да атакува Кай, който скоро щял да стане четвъртата Нинджа – дори със тяхното несъгласие. Скоро четиримата стават близки приятели и се бият заедно в няколко битки срещу змиите и други противници. Зейн бил също първата Нинджа с отключването на Истинския потенциал, изучаващ произхода и миналото си.

 Лойд (Лойд Гармадон; озвучава се от Джилиян Майкълс) – Зелената нинджа, единственият майстор на Енергия,двоен лидер и най-младият в екипа на Нинджите. Той е сина на Майстор Гармадон (баща си), който е наречен Сенсей Гармадон (преди е бил Лорд Гармадон и той се е опитал да отмъсти на Нинджите) и Мисако, която е била майка на Лойд и съпруга на Гармадон.

 Ния (озвучава се от Кели Мецгър) – Елементен майстор на Водата и малката сестра на Кай. Когато двамата с Кай работили в магазина, Ния била отвлечена от Скелетите. След като била спасена, тя се премества при Нинджите, когато се настаняват в кораба и тъй като манастира бил изгорен от змиите, тя скоро усетила умора и се включва в екипа с нова самоличност,  още наречена Самурай Екс, който да се бие със нинджите срещу змиите. Тя е израснала толкова уверена в тази роля, че дори когато Учител Ву ѝ помага да бъде пълноправна Нинджа, тя отказала. През това време Джей започнал връзка с нея.
 Сенсей Ву (озвучава се от Пол Добсън) – брат на Лорд Гармадон,учител на Нинджите по Спинджицу и за баланса между доброто и злото.В първите епизоди е започнал да обучава първите четири нинджи-Кай,Коул, Зейн и Джей. Един от първите му ученици е бил Моро,но направил голяма грешка мислейки се,че Моро е избраният.Моро арогантно си бил тръгнал от манастира и искал да се докаже,но загинал във пещера на вулкан,по-късно той намира и обладава Лойд и накрая на сезон 5 след като е освободил Доминантата,осъзнава си грешката и докато тя го дърпа към водата той се извинява на Майстор Ву и му дава диаманта да спаси нещата и загива във водата.През сезон 6 Ву е пленен от Джина Надакан  и на финала на сезона е освободен и всичко от надакан е върнато както е било.През сезон 7 Крукс и Акроникс(близнаците на времето)Стари врагове на Ву са се завърнали 40 години след тяхното предателство и отнемането им на силите на времето.Във една от битките срещу Крукс и Акроникс Ву  бива ударен и победен с едно от остриетата на времето.След удара от острието Ву започнал да остарява забързано,но в края на сезона Когато с Кай и Ния побеждават братята,Като Кай и Ния се измъквали Ву изпратил Крукс и Акроникс във времева примка,но от това започнал забързано да се подмладява,В сезон 8 е бил открит от Коул като бебе, но в сезон 9 Пораства на дете и след това на тийнейджър.В края на сезон 9 той побеждава Барона и със златната броня започнал да язди първородната обратно към Нинджаго.
 Мисако – Мисако е археолог и близък съюзник на Нинджите. Тя е майката на Лойд, очуждената съпруга на Гармадон, както и чинка на Ву и снахата на Първия Спинджицу Учител. След завръщането на Каменната армия, Мисако се събрира отново с Ву и се среща с Нинджите, помагайки им в стремежа им да се бият с Върховния лорд и Гармадон. След като Върховният лорд се вселява в Гармадон, Лойд се бори срещу него в последната битка, като че ли го унищожава,но в същото време пречиства Гармадон от злото му. След това Мисако и Лойд заминават с Гармадон с надеждата да възстановят живота си.
 Дарет (известен също като Grand Master Dareth или Brown Ninja (кафявата нинджа) е спокоен, самопровъзгласен майстор на карате, който притежава Laughy's. Веднъж той е притежавал малко доджо, наречено „Mojo Dojo на Grand Sensei Dareth“,където е преподавал на група студенти.

Злодеи 
 Самукай и армията от скелети – Самукай бил страховит генерал на Скулкин с четири ръце. По някое време той умира и се преражда като Скулкин в Подземния свят, където обединява армията на немъртвите и става техен цар. След прогонването на Гармадон, Гармадон превзема Подземния свят и става новият владетел на царството. Независимо от това, Самукай запазва позиция високо в йерархията на Подземния свят като втория командващ на Гармадон и запазва титлата „цар на Подземния свят“, докато изпълнява волята на своя началник.
 Хипнобраи – Хипнобраите са племе от серпентини. Те могат да хипнотизират хората по желание, като по този начин племето им назовава игра на думи на думата „хипнотизирай“ (хипно-кобраи). Лидера е Скейлс. Втори лидер – Слитра.
 Констриктаи – Те са едно от петте серпентински племена. Констриктаите били освободени от гробницата си от Pythor (Пайтор) и заедно със своите колеги, те се впуснали в стремежа си да събудят Великия поглъщател. Докато този план успява, звярът бил убит от Гармадон. След като Серпентинните племена го предали, констриктайците и техните събратя пътували под земята, препъвайки се през Каменната армейска гробница. На влизане те били изправени пред възродената Каменна армия, която нападнала Серпентините и ги заклещила в гробницата.
 Фангпири (Fangpyre) – едно от серпентинските племена с цвят червено-бяло, управлявани от злия Лойд Гармадон.
 Веномари (Venomari) – един от змийските народи, имащи цвят зелено-светло зелено, които пръскат киселина. В един епизод са я използвали на Кай, за да му се привиждат елфи и зли джуджета.
 Пайтор (Pythor P. Chumsworth (Пайтор П. Дружелюбни) е самозваният генерал и единственият оцелял от племето Anacondrai. Той е запечатан с братята си в гробницата Анакондра след поражението на Змиеносеца в Змийската война. След като е освободен, той обединява Серпентините и отприщва Великия унищожител на Нинджаго. Схемата обаче се обърнала ужасно и Пайтор се превърнал в една от първите жертви на звяра, заедно с учителя Ву. Дълго смятан за починал, Пайтор изведнъж изплува отново по време на ниндроидите, съюзявайки се с всемогъщия Върховен лорд, за да отмъсти на нинджите. За пореден път схемите му биват провалени, след като той бил задавен от хапче, което го смалил и Златният майстор бил унищожен от Зейн като се пожертвал. След това е изпратен в затвора Криптариум.
 Анакондраи – лилави змийски генерали, ръководени от Майстор Чен и Клаус.
 Лорд Гармадон – жадният за власт Властелин на Разрушението, както и възродената зла форма на бившия ментор на нинджите, Учителят Гармадон. Той е първородният син на Първия Спинджицу Учител, по-големият брат на Ву, отчужденият съпруг на Мисако и бащата на Лойд. Гармадон е израснал, изучавайки изкуството на нинджата заедно с брат си. Като дете Гармадон е бил ухапан от Великия унищожител и заразен със зло, което го отредило по по-тъмен път, през който той непрекъснато щял да бъде изкушаван по времето си като един от героите на Нинджаго. Години след Серпентинската война, той и Мисако имали син на име Лойд, за когото той се грижел дълбоко въпреки развратената си душа. В крайна сметка той се загубил от влиянието на отровата и се превърнал в зъл военачалник, изгонен в Подземния свят след кулминационна битка с Ву.
 Великия унищожител – грамадна змия, която била освободена от Пайтор с намирането и поставянето на 4 остриета преди спирането му на нинджите, който разрушава всичко по пътя си, унищожавайки кораба на Нинджите и Ву.
 Ниндроиди – метални зли роботи, създадени от Пиксел докато била под контрол на Златният майстор.
 Майстор Чен – Господарят Чен бил лидер на престъпна империя и бивш собственик на Noodle House на г-н Чен. Майстор на измамата, Чен е отговорен за змиевидната война,от която  бил заточен на усамотен остров, със Клаус. През годините Чен изграждал своята престъпна империя, като същевременно печелел пари в град Нинджаго чрез къщата си за нудели. Той също има дъщеря Скайлор, която наследила елементната сила на Амбър от майка си.
 Клаус (видян също и в сезон 6, когато намерил чайника на Тайрън, за да освободи Надакан) – е бившият втори командир на Учителя Чен и майстор на тъмна магия. Подобно на господаря си, Клаус има история с Гармадон, след като е тренирал с него през младостта си под управлението на Чен. През това време той загубил възможността да стане дясната ръка на Чен в битка с Гармадон в тренировъчния двор, като по този начин се предизвикала омразата му срещу него.
 Моро – един от учениците на учителя Ву, елементен майстор на вятъра, който вярвал, че е предопределен да бъде Зелената нинджа. Намерен от Учител Ву, когато е бил дете и обучен за първия ученик на господаря си, той е решен да докаже грешката на съдбата, след като Златните оръжия не са го избрали за легендарния спасител. След като напуска Ву в търсене на съдбата си, Моро загива в Пещерите на отчаянието, докато търси Гробницата на Първия Спинджицу Учител, а духът му е прогонен в Прокълнатото царство в резултат на предишни действия.
 Надакан – Надакан е капитанът на небесните пирати, бившият собственик на Крепостта на нещастието и последният жив джин. Преди много години той събрал екипажа си и доминирал в моретата на Нинджаго, докато не се изправил пред капитан Сото.Сото го хванал в капана на Чайника на Тайран, докато екипажът му бил изгубен в Шестнадесетте царства. Също така използвал кристала, за да отиде при баща си, който му дал „Меча на душите“, за да го използва срещу нинджите и учителя Ву като им вземе техните души.
 Крукс – по-големият близнак от Елементите Господари на времето и мрази новите технологии.След предателството от двамата братя,силите им биле отнети и Крукс се укривал 40 години докато брат му се върнал от времевата примка.Крукс и Акроникс използвали родителите на Кай и Ния да направят змийска армия да завладеят Нинджаго но биват победени от Майстор Ву,Ния и Кай.
 Акроникс – е един от двата настоящи (и безсилни) Елементни Господари на Времето. Той е по-малкият брат близнак на Крукс.Веднъж гордите братя като помогнали да се спечели Войната срещу змиите, Акроникс и Крукс предали Елементните Майстори, тъй като вярвали, че техният елемент е най-силният.След предателството им на Акроникс и Крукс им биле отнети силите и Акроникс бил затворен във времева примка,но след 40 години се измъкнал от примката и много харесвал новите технологии.С брат си създали змийска армия да завладеят Нинджаго,но били победени от Майстор Ву,Ния и Кай.
 Харуми – Принцеса Харуми (известна също като Мълчаливия, Нефритната принцеса или Харуми) е принцеса на Нинджаго и основател на Синовете на Гармадон. След като загубила родителите си по време на буйството на Великия унищожител, Харуми била осиновена от императора и императрицата на Нинджаго. В продължение на години тя търсела отмъщение срещу нинджите, защото позволили смъртта на родителите и', и се възхищавала на лорд Гармадон, който убил самия Велик унищожител.

Сезон 8: Синовете на Гармадон 
Sons of Garmadon (в превод – Синовете на Гармадон).Първите 7 минути на премиерата на първия епизод са пуснати на 23 юли 2017 г. Трейлърът е пуснат на 5 януари 2018 г., но също така първият епизод е бил даван в Австралия на 20 януари 2018 г. В него нинджите трябва да спрат Синовете на Гармадон, които искат да съживят лорд Гармадон с помощта на 3 Они маски. Лойд е влюбен в Харуми, но тя се оказва, че е злодей. Те разбират, че Пиксел е самурай Екс, а Харуми – Фантома. На финала: Коул, Зейн, Джей, Кай и бебе Сенсей Ву се озовават с разбития Дар на съдбата в страната на Они, а Лойд, Ния, Скайлер, Дарет, Mисако и населението на Нинджаго остава в Нинджаго Сити под владението на Лорд Гармадон и Харуми.

Сезон 9: Преследвани 
Зейн, Кай, Джей, Коул и бебе Сенсей Ву се озовават в първото царство. Майката на всички дракони (Първородната) е талисман, който няма фокусен характер. Железният барон, лорд Гармадон и Харуми служат като главни противници, а ловците на дракони и Синовете на Гармадон са помощниците на Гармадон,Харуми(синовете на Гармадон)и на Барона(ловците надракони).Докато Джей, Зейн, Кай, Коул и бебе Сенсей Ву са в първото царство са изправени срещу Железният барон. Те трябва да се върнат в Нинджаго. Но в Нинджаго цари хаос и разруха. Лойд, Ния,Дарет и Мисако заедно с елементните майстори са главни защитници на Нинджаго Сити. А Лорд Гармадон и Харуми се опитват да се изправят срещу тях. На финала Лойд побеждава лорд Гармадон и в края на сезона празнуват, както и нинджите се връщат от Първото царството с майстор Ву и драконовата броня на първородната.

Сезон 10: Маршът на Они 
Главният злодей в сезона е Омега със неговата Они армия. Лорд Гармадон е в затвора,но нинджите го измъкват да им помогне да победят Оните.Коул пада от кораба докато останалите едвам се измъкват от тъмнината и се води за мъртъв, но когато Оните нападат нинджите той идва да ги спаси и става ясно, че е жив. Междувременно Джей планира да предложи на Ния да е негов янг и накрая на сезона тя приема.

Този 10 сезон е последният от серията „Нинджаго – Майсторите на Спинджицу“. От 11-и сезон нататък, вече е само „Нинджаго“.

Сезон 11: Secrets of the Forbidden Spinjitzu 
Единайстият сезон на Нинджаго,още наречен: „Тайните на Забраненото Спинджицу“ няма конкретен фокусен герой, но Кай е талисманът. Асфеера и пайровайпърите са главните злодеи на Огнената глава, а Генерал Векс,Ледения император и ледените Самураи са главните злодеи на Ледената глава.

Сезон 12: Империя Прайм 
Тийзър: Легендарна аркадна игра се появи отново и целият град Нинджаго е обсебен, но скоро става ясно ... това не е обикновена игра!

Трейлър: „Искате ли да влезете в Prime Empire?“ В свръхвидеоиграта Prime Empire можете да бъдете какъвто искате. Джей, винаги запален геймър, няма търпение да започне да играе. Но когато стотици играчи и Джей изведнъж започват да изчезват безследно, нинджите трябва да влязат в играта и да разберат кой играе Унагами. Сега те трябва да се състезават в приключения и трудни светове на играта, да спечелят и трите Key-tanas - и чак тогава могат да се изправят срещу злия Унагами. Могат ли да достигнат финално ниво и да победят играта?

Сезон 13: Майсторът на планината 
В този сезон Нинджите са поканени в красивото царство Шинтаро, за да отпразнуват рождения ден на младата принцеса Вания. На пръв поглед Градът на слоновата кост изглежда като девствено място, но нинджите скоро разкриват тъмен, неясен, отдавна забравен подземен свят: Подземията на Шинтаро. След като влизат вътре, те трябва да се борят за свободата си през лабиринт от тунели, покрити с опасности и странни създания, управлявани от безмилостния магьосник с череп (който е бащата на Вания но нинджите не го знаят). Нинджите трябва да изберат пътя си разумно...

Островът 
Тийзър: Експедиция, ръководена от Мисако, Майстор Ву и Клъч Пауърс, изчезна! С толкова много залагания, нинджите се впускат в спасителна мисия до мистериозен и неизследван остров, пълен с изненади.

Сезон 14: Seabound 
Когато силите на Ния са разрушени, нинджите тръгват в търсене на отговори и се озовават на дъното на безкрайни океани, където откриват, че нейните сили са свързани с древно митично същество.

Синхронен дублаж 

Канадски сериали
Американски сериали
Детски сериали
Анимационни сериали
Предавания на Картун Нетуърк